El término eflorescencia puede referirse, en esta enciclopedia:

En la dermatología

 a la eflorescencia, cambios en la piel, en color, apariencia o textura, como signos de enfermedades;

En la química

 a la eflorescencia, la propiedad que poseen algunos minerales y sustancias químicas (hidratos) de reducirse a polvo por sí mismos, por pérdida de agua de cristalización, al ser expuestos al aire;

En la etología

 a la eflorescencia nupcial, ciertas estructuras dérmicas de algunos peces, usadas en el proceso de cortejo y reproducción;

En la construcción

 a la eflorescencia, en el hormigón y las fábricas:
a la eflorescencia primaria, que se forma debido a la humedad de la obra recién terminada; comúnmente, este tipo de eflorescencia es inevitable, pero desaparece en pocos meses;
a la eflorescencia secundaria, que es evitable y aparece en obras de más de un año de antigüedad, debido a condiciones desfavorables propias de la estructura o del medio (alta porosidad, elevada humedad permanente, defectos constructivos, etcétera).